Појам Развојна лига може да се односи на:
НБА развојна лига,
Развојна лига Србије у кошарци,